Baiquan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baiquan Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Baiquan (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar